Rosmer kan syfta på

 Alfred Rosmer 
 Jean Rosmer 
 Johannes Rosmer
 Milton Rosmer